Аберт () — немецкая фамилия и топоним штата Орегон (США).

Фамилия 
  (1906—1996) — немецкая музыковед.
 Аберт, Герман (1871—1927) — немецкий музыковед.
  (1788—1863) — американский картограф, топограф, первопроходец, офицер армии США.
  (1820—1897) — американский первопроходец, топограф, орнитолог, офицер армии США; сын Дж. Дж. Аберта.
 Аберт, Иоганн Йозеф (1832—1915) — немецкий композитор и капельмейстер.
  (1879—1959) — немецкий историк и архивист.
  (1852—1912) — архиепископ Бамберга (1905—1912).

Топоним Орегона (США) 
 Аберт — озеро.
  — обрыв.

См. также 
 
 Белка Аберта